Fosse kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Fossé, Loir-et-Cher, kommun, Département du Loir-et-Cher, 
 Fosse, kommun, Département des Pyrénées-Orientales, 
 Fossé, Ardennes, kommun, Département des Ardennes,

Italien 

 Fosse (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona), 
 Fosse (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 

Robotskapade Italienförgreningar